Manu García (né en 1986), footballeur espagnol
  (né en 1991), footballeur espagnol
 Manu García (né en 1998), footballeur espagnol